Хазиахметов — фамилия; имеет женскую форму Хазиахметова.
 Хазиахметов, Вагиз Хазиахметович (1916—2003) — советский работник сельского хозяйства, председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Хазиахметов, Шамиль Сафуанович (1941—2012) — российский башкирский писатель, журналист, член Союза писателей СССР.